Николай Тихонович Сорокин (19 января 1900, Киев — 16 марта 1984, Тбилиси) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1933—1935 и с 1956 — после матча с Г. Фридштейном: +3 −3 =8). Тренер. Юрист. Участник чемпионатов СССР (1929, 1931 и 1933). Успешно выступал в чемпионатах Украины: 1924 — 3-е; 1925 — 2-е; 1926 — 4—6-е; Грузии: 1928 и 1947 — 1—2-е, 1951 — 1-е места. Участник т. н. турнира восьми (Тбилиси, 1942) — 5—6-е место.

Много сделал для развития шахмат в Грузинской ССР.

Спортивные достижения

Литература

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты Украины